Анела Загорська — польська перекладачка.
 Загорська Людмила Михайлівна ( 1973) — українська акторка.
 Загорська Меланія Овдіївна — українська співачка.
 Загорська Тетяна Володимирівна — український науковець, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».
 Загорська Юлія Петрівна — українська співачка, більш відома як Мята.

 Загорська Вес () — село в Словаччині в окрузі Малацки Братиславського краю.
 Загорська Села () — громада і населений пункт в Крапинсько-Загорській жупанії Хорватії.
 Загорська ГАЕС — гідроакумулювальна електростанція у Московській області Росії.

Див. також 
 Загорський

Українські прізвища
Польські прізвища